The Wall – album Pink Floyd
 The Wall – amerykański teleturniej
 The Wall. Wygraj marzenia – polski teleturniej
 The Wall – film z 1962 roku
 Pink Floyd The Wall – film Alana Parkera